Kajang peut désigner :
 En Indonésie, un district de la province de Sulawesi du Sud,
 En Malaisie, une ville dans l'État de Selangor.